Matobo – villaggio del Botswana
 Distretto di Matobo – distretto dello Zimbabwe
 Parco nazionale di Matobo – parco nazionale in Zimbabwe